Военная иерархия (, от ίερσς — священный, и άρχή — власть) — обобщённая структуризация Вооружённых сил страны, предназначенных для охраны и обороны государства и защиты его независимости на государственные военные структуры; а также структурированная система разделения военнослужащих (военнообязанных) на высшие и низшие должности, чины, ранги, воинские звания; строгий порядок подчиненности низших по должности или чину лиц высшим, с учётом национальных (военных) традиций страны.

Содержание военной иерархии 
Вооруженные силы в любой стране мира являются организацией с жестко регламентированной системой управления, как в мирное, так и в военное время или в особый период. Все военнослужащие всех воинских частей, заведений и учреждений независимо от любых условий должны четко и строго определены в соответствующих законодательных документах (уставах, наставлениях) должностные обязанности и наименования должностей. В этих документах точно определено — кому подчиняется и в какой мере данное должностное лицо, и кто и в какой мере подчинен ему, какими правами наделён тот или другой начальник по отношению к подчиненным.

Власть в вооружённых силах обезличена, то есть в армии не может быть такого положения, когда вследствие отсутствия на рабочем месте того или иного должностного лица (отпуск, болезнь, командировка и тому подобное) определённый круг обязанностей никем не выполняется или откладывается до возвращения работника, и никто не несёт ответственности за положение дел на данном участке работы.

Для большинства руководящих должностей существуют заместители, которые автоматически вступают в пост вместо своего начальника при условии его даже кратковременного отсутствия, перебирая на себя всю полноту ответственности и пользуясь всей полнотой власти своего начальника.

Для тех должностей, для которых не предусмотрено штатного заместителя, уставами предусмотрено, что исполнение обязанностей при отсутствии начальника возлагается автоматически на его ближайшего подчиненного, и так далее вниз по цепочке подчиненности.

Иерархия воинских формирований

Иерархия военных званий и рангов

См. также 
 Структура вооружённых сил
 Субординация
 Воинский этикет
 Табель о рангах
 Администрация военная
 Организационно-штатная структура

Ссылки 
 Принципы военного искусства и принципы военного управления — базис современной военной науки
 Иерархия воинских формирований
 Армейская вертикаль власти
 The Hierarchy of Military Units: Terminological Note(англ.)
 Military Unit Hierarchy(англ.)
 Military Rank

Примечания 
Воинские формирования
Вооружённые силы
Сети